Будницкая — фамилия; женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Будницкая, Алла Зиновьевна (род. 1937) — советская и российская актриса театра и кино.

Составные фамилии 
 Миллер-Будницкая, Рашель Зиновьевна (Рахиль Зунделевна Миллер; 1906—1967) — советский литературовед, филолог и переводчик, кандидат филологических наук.